Geografia:
 La Fayette (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Lafayette (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Lafayette (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 La Fayette (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Lafayette (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 La Fayette (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 LaFayette (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Lafayette (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Lafayette (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Lafayette (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Lafayette (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Lafayette (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de 
 Elliston-Lafayette, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 West Lafayette (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 West Lafayette (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Biografies:
 Lafayette Ronald Hubbard, escriptor estatunidenc (1911 - 1986)
 Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, conegut com a marquès de la Fayette, aristòcrata i militar francès (1757 - 1834)
 Madame de La Fayette, escriptora francesa (1634 - 1693)
 Cinema:
 La Fayette (pel·lícula), dirigida per Jean Dréville i interpretada per Pascale Audret, Jack Hawkins i Orson Welles (1961)